Berraca o berraza puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 el nombre común de la planta Apium nodiflorum.
 el nombre común de la planta Berula erecta.
 el nombre común de la planta Sium latifolium
 el nombre común de la planta Veronica beccabunga.